Lạng Sơn (doorverwijspagina)
 Lãng Sơn, een xã in de provincie Bắc Giang.
 Lang Sơn, een xã in de provincie Phú Thọ.